DEQ — латинська абревіатура, яка може значити:
 Поставка з причалу
 Код IATA аеропорту , Китай